Ostara –  uno degli otto sabbat neopagani
 Ostara – altro nome di Eostre, divinità germanica
 Ostara – periodico nazionalista tedesco del passato
 Ostara – gruppo musicale britannico neo-folk
 Ostara – album dei The Wishing Tree del 2009
 343 Ostara – asteroide della fascia principale